Никола Сарич (; родился , Сараево, СФРЮ) — датский футболист, нападающий клуба «Б.1908», экс-игрок молодёжных сборных Дании.

Клубная карьера

«Фано Болдклуб» 
Сарич присоединился к своему первому клубу «Фано Болдклуб» в возрасте шести лет, все ещё находясь в датском лагере беженцев, до этого покинув Боснию во время Боснийской войны.

«Херфёльге» 
Сарич присоединился к профессиональному клубу «Херфёльге» в возрасте 13 лет. Он провел, в общей сложности, 5 сезонов с датской командой, главным образом, в молодёжной команде, а также три раза сыграв в основной команде, в последнем сезоне в клубе. В 2007 году Сарич был выбран Датской футбольной ассоциацией в качестве «Игрока Года (до 17 лет)» 2007 года. В возрасте 14 лет Сарич был приглашен на просмотр в «Тоттенхэм Хотспур» и «Барселону».

Примечания

Ссылки 
 Профиль на transfermarkt.com
 Профиль на football-lineups.com

Футболисты Дании
Игроки ФК «Хайдук» Сплит
Игроки ФК «Кёге»